Ривердејл Парк има више значења:
 Ривердејл Парк (Калифорнија)
 Ривердејл Парк (Мериленд)